Международный стадион Халифа () — многофункциональный стадион в столице Катара Дохе, входящий в состав комплекса «Doha Sports City». Домашний стадион для сборной Катара по футболу. Также на стадионе проводятся легкоатлетические соревнования.

Название 
Стадион назван в честь Халифы бин Хамада Аль Тани, шестого эмира Катара, свергнутого в 1995 году своим сыном, эмиром Катара Хамадом бин Халифой Аль Тани.

История 
Стадион был открыт в 1976 году, и изначально вмещал 20 тысяч.
В 2005 году к 15-м летним Азиатским играм стадион было решено перестроить, и после реконструкции он стал вмещать 50 тысяч.

После получения Катаром права на проведение чемпионата мира по футболу в 2022 году было принято решение увеличить вместимость стадиона до 68 тысяч.

Крупные спортивные мероприятия

Кубок Персидского залива 1992 
В 1992 году стадион принимал игры 11-го Кубка Персидского залива. На стадионе было сыграно 15 игр, по итогам которых сборная Катара заняла первое место и завоевала первый в своей истории кубок Персидского залива.

Летние Азиатские игры 2006 
На стадионе «Халифа» прошли церемонии открытия и закрытия Азиатских игр, а также соревнования по лёгкой атлетике.

Кубок Азии по футболу 2011 

В январе 2011 года на стадионе прошли 6 игр в рамках Кубка Азии: все матчи сборной Катара на групповом этапе, а также четвертьфинал, полуфинал и финал турнира.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2019 
На стадионе запланировано проведение чемпионата мира по лёгкой атлетике 2019 года.

Чемпионат мира по футболу 2022 
На стадионе «Халифа» в 2022 году пройдут игры 22-го чемпионата мира по футболу. Вместимость стадиона к мундиалю будет увеличена до 68 тысяч.

Матчи Чемпионата мира по футболу 2022 на стадионе "Халифа":

Товарищеские матчи
Помимо официальных соревнований на стадионе также проводятся товарищеские матчи по футболу. Кроме сборной Катара некоторые свои матчи здесь проводила сборная Бразилии.

Примечания

Ссылки 
 Страница стадиона на WorldStadiums.com

Футбольные стадионы Катара
Многофункциональные стадионы
Спорт в Дохе
Стадионы чемпионата мира по футболу 2022